sangha – wspólnota buddyjska
 Sangha – rzeka w Afryce
 Sangha – region w Republice Konga
 Sanga – grupa etniczna z Demokratycznej Republiki Konga